Мајкл Џејмс Вогел (; Филаделфија, 17. јул 1979) амерички је глумац и бивши манекен. Вогел је почео да глуми 2001. године и појавио се у неколико филмова и серија, као што су Тексашки масакр моторном тестером, Сестре по фармеркама, Посејдон, Тужна веза, Служавке, Бејтс мотел, Кловерфилд и Под куполом.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе
 

Рођени 1979.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички манекени